Erik Gyllenstierna eller Eric Gyllenstierna kan avse:

Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.ä. (död 1477 eller 1478), slottshövitsman
Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y. (död 1502), riddare
Erik Gyllenstierna (död 1586), ämbetsman och riksråd
Erik Karlsson Gyllenstierna (1602–1657), friherre, ämbetsman och riksråd
Eric Gyllenstierna (1825-1870), friherre, militär och riksdagsman
Eric Gyllenstierna af Lundholm (1882–1940), friherre och envoyé